Heimdall, skandináv istenség
Heimdall, egy Asgard a Csillagkapu sorozatban
Heimdall videójáték
Heimdall, a Marvel Comics képregényszereplője